Biyik oder Bıyık ist der Familienname folgender Personen:

 André Kana-Biyik (* 1965), kamerunischer Fußballspieler
 François Omam-Biyik (* 1966), kamerunischer Fußballspieler
 Jean-Armel Kana-Biyik (* 1992), französischer Fußballspieler
 Oğuzhan Bıyık (* 1986), deutscher Fußballspieler